

Pessoas
Francis Scobee
Josh Scobee

Outros
3350 Scobee
Scobee (cratera)

Desambiguação